Санта-Колома (футбольний клуб) — андорський футбольний клуб із однойменного міста.
 Уніо Еспортива Санта-Колома — андорський футбольний клуб із Санта-Коломи.

 Санта-Колома (Санта-Колома-д'Андорра) — містечко в Андоррі.
 Санта-Кулома-да-Ґраманет — місто, розташоване в Автономній області Каталонія в Іспанії.
 Санта-Колома (Ла-Ріоха) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Ла-Ріоха.